С 25 по 26 апреля 2015 состоялся II Гранд-финал Wargaming.net League. Это 2-й чемпионат мира среди клубных команд игры World of Tanks. Команды сражались за внушительный призовой фонд, который составил 300 000 долларов США. Первый этап — групповой. Двенадцать команд были разделены на четыре группы, по три в каждой. На второй стадии зрители увидели олимпийскую систему проведения турниров с выбыванием после поражения.

В финале турнира украинская команда HellRaisers одержала победу над китайским составом ELONG, став победителями WGL 2015 и выиграв 150 000 $.

Первый этап 
Жеребьёвка определила составы групп для первого этапа турнира.

Все команды были разделены на три корзины по следующему принципу:

 Корзина 1 — лидеры рейтингов всех регионов, кроме Китая: eLevate, NaVi, Schoolbus и ARETE.
 Корзина 2 — вторые места рейтингов всех регионов, кроме Китая: RUlette, HellRaisers, Virtus.pro, ELONG. 
 Корзина 3 — команды Китая и обладатели Wild Cards: Reforn Gaming, YaTo, Kazna Kru, Santa Claus and 6 Deers.   

Команды из одного региона не могли попасть в одну группу (не считая обладателей Wild Cards).

Второй этап

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Гранд Финал WGL 2015 на Flickr

2015 год в киберспорте
Киберспортивные соревнования по World of Tanks